Дени́с Никола́ев: Николаев, Денис Вадимович (род. 1992) — российский биатлонист.
 Николаев, Денис Игоревич (род. 1974) — российский легкоатлет.